Casaretto ist der Familienname folgender Personen:

 Alcides Jorge Pedro Casaretto (* 1936), argentinischer Priester und Bischof von San Isidro
 Caroline Casaretto (* 1978), eine ehemalige deutsche Hockeyspielerin
 Giovanni Casaretto (1812–1879), italienischer Botaniker
 Karin Köster Casaretto (* 1966), deutsche Regisseurin
 Pietro Casaretto (1810–1878), Abt von Subiaco und Begründer der Kongregation von Subiaco